GIZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Jizan-Re Abd Allah bin Abd al-Aziz, Jizan (Arabia Saudita)
 giz – codice ISO 639-3 della lingua giziga meridionale